Bieg na 10 000 metrów mężczyzn w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994 rozegrano 20 lutego w hali Vikingskipet. Mistrzem olimpijskim na tym dystansie został Norweg Johann Olav Koss, ustanawiając jednocześnie nowy rekord świata.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994